Маркграфство Бранденбург () — одне з найзначніших князівств в Священній Римській імперії, що існувало з 1157 року аж до ліквідації імперії в 1806 році. Також відоме як Марка Бранденбург (), дане князівство відіграло ключову роль в історії Німеччини та Центральної Європи.

Бранденбург розвинувся з Північної марки, заснованої на території розселення слов'янських венедів. Правлячі цією державою маркграфи за Золотою Буллою 1356 року отримали престижний титул курфюрстів, що дозволяв їм голосувати на виборах імператора Священної Римської імперії. Держава була також відома як курфюрство Бранденбург ().

Історія 
Гогенцоллерни зійшли на трон Бранденбургу в 1415 році. Під управлінням Гогенцоллернів Бранденбург стрімко розвивався і в XVII столітті успадкував герцогство Пруссія. Утворена держава Бранденбург-Пруссія була в XVIII столітті перетворена в королівство Пруссія, яке нарівні з Австрією стало провідною державою в Німеччині протягом XVIII століття. Попри те, що титулом правителів цієї держави був «король Пруссії», центром об'єднаної держави продовжувала залишатися столиця Бранденбургу — Берлін.

Маркграфство Бранденбург було ліквідовано разом з архаїчною Священною Римською імперією в 1806 році, проте в 1815 році воно було замінено Прусською провінцією Бранденбург. Керована династією Гогенцоллернів, Пруссія домоглася об'єднання Німеччини в 1871. Назва «марка Бранденбург» сьогодні використовується для неофіційного позначення федеральної землі Бранденбург в Німеччини.

Див. також 
 Список правителів Бранденбургу

Джерела 
 Adolph Friedrich Riedel: Die Mark Brandenburg im Jahr 1250, 1. Teil, Berlin 1831, 508 Seiten .
 Adolph Friedrich Riedel: Codex diplomaticus Brandenburgensis — Sammlung der Urkunden, Chroniken und sonstigen Geschichtsquellen für die Geschichte der Mark Brandenburg und ihrer Regenten, Namenverzeichnis zu sämtlichen Bänden, Band 1: A — G, Berlin 1867, 529 Seiten 
 Frank Göse (Hrsg.): Im Schatten der Krone. Die Mark Brandenburg um 1700. Verlag für Berlin-Brandenburg, Potsdam 2002. ISBN 3-935035-29-2
 Johann Christoph Bekmann, Historische Beschreibung der Chur und Mark Brandenburg, 2 Bände, Berlin 1751/1753
 Matthias Asche: Neusiedler im verheerten Land — Kriegsfolgenbewältigung, Migrationssteuerung und Konfessionspolitik im Zeichen des Landeswiederaufbaus — Die Mark Brandenburg nach den Kriegen des 17. Jahrhunderts. Aschendorf Verlag, Münster 2006.

Посилання 

Історія Бранденбургу
Князівства Священної Римської імперії
Королівство Богемія
Маркграфства Священної Римської імперії
Держави і території, засновані 1157
Середньовічні держави Німеччини
Новоісторичні держави Німеччини
Держави і території, зникли 1806